Калефельд () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Нортхайм. Население составляет 6844 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 84 км². Официальный код — 03 1 55 006.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии